Baranowska ist der Familienname folgender Personen:

 Agnieszka Baranowska (* 1948), polnische Literaturkritikerin und Publizistin
 Anna Baranowska (* 1987), polnische Handballspielerin, siehe Anna Wysokińska
 Katarzyna Baranowska (* 1987), polnische Schwimmerin
 Kinga Baranowska (* 1975),  polnische Extrembergsteigerin
 Małgorzata Baranowska (1945–2012), polnische Literaturhistorikerin, Literaturkritikerin und Lyrikerin
 Marta Baranowska (1903–2009), polnische Sozialarbeiterin, Widerstandskämpferin und NS-Opfer
 Paulina Baranowska (* 1988), polnische Fußballschiedsrichterassistentin